Денисенки — упразднённая деревня в Балезинского района Удмуртии. Входила в состав Киршонского сельского поселения. Исключена из учётных данных в 2004 г.

География 
Располагалась в истоке реки Пукшур, в 2 км к северо-западу от деревни Киршонки.

История 
Указом Президиума ВС РСФСР от 29.10.1990 г. утверждено произведенное Президиумом Верховного Совета Удмуртской АССР переименование деревни Волчьи Поляны в Денисенки.

Население 
По переписи 2002 г. в деревне отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Балезинского района